Siège de Kehl (1678), pendant la Guerre de Hollande.
 Siège de Kehl (1703), pendant la guerre de Succession d'Espagne.
 Siège de Kehl (1733), durant la guerre de Succession de Pologne.
 Siège de Kehl (1796-1797), durant les guerres de la Révolution française.

Kehl